Болесла́в Стжеле́цкий (, 10 июня 1896, деревня Понемоне, Польша — 2 мая 1941, Аушвиц, Польша) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13.06.1999 года.

Биография 
Родился 10 июня 1896 года В деревне Панемуне, Каунас, в регионе Сувалки. Окончил Высшую Духовную семинарию в Сандомеже, где он 21.12.1918 года был рукоположен в священника.

Служил дьяконом, а затем священником в приходе св. Михаила в Островце. С 1919 по 1923 годы учился в Варшавском университете, где получил степень доктора права.

Был настоятелем церкви Святой Троицы в Радоме и Святейшего Сердца Иисуса в Глинице. Был арестован нацистами в январе 1941 года за помощь вдовам польских военных и депортирован в концентрационный лагерь Аушвиц, где умер 2 мая 1941 года от истощения.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткий биографический очерк 
 Święci, błogosławieni i słudzy Boży związani z Ziemią Sandomierską 
 Beato Boleslao (Boselao) Strzelecki (fotografia) 

Католические святые
Христианские святые XX века
Католические блаженные
Святые Польши
Католические священники Польши
Выпускники Варшавского университета